

Patronyme 

 René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), savant français.

Toponyme 

 Réaumur, commune française de Vendée ;
 Réaumur - Sébastopol, station du métro de Paris, sur les lignes 3 et 4 ;
 la rue Réaumur à Paris ;
 le cratère Réaumur sur la Lune.

Autres 
 Échelle Réaumur de température.
 À Réaumur, ancien grand magasin situé dans la rue éponyme.